Skrattabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige (Skrattabborre är ett annat namn på mindre vattensalamander):

Skrattabborrtjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Skrattabborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Skrattabborrtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (11,2 ha)
Skrattabborrtjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Skrattabborrtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skrattabborrtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Skrattabborrtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (10,9 ha)

Se även
Mindre vattensalamander, den art som avses med Skrattabborre

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn